Lingua forro è un idioma creolo, derivato dal portoghese.
Forró, danza tradizionale del nordest brasiliano.
Forró – comune dell'Ungheria